

Patronyme
Jean-Pierre Audy (né en 1952) a été un député européen (UMP-PPE) de 2005 à 2014.
Michel Audy (né en 1947) est un réalisateur, scénariste, monteur, directeur de la photographie et producteur canadien  Grand-Mère (Canada).
Julien Audy (né en 1984) est un joueur de rugby.
Daniel Audy (né en 1951 à Québec) est diacre permanent depuis plus de 27 ans. Il possède une maîtrise Ès Arts (Théologie), avec recherches en accompagnement pastoral en milieu hospitalier. Il a fait ses études à l'Université de Sherbrooke au Québec.
 Jean-Luc Audy (né en 1966) est un ingénieur du son français.

Voir aussi

Homonymie de patronyme